Грациано () — итальянское имя собственное; распространено в виде фамилий, личных имён и топонимов.
 Грациано — католический церковный деятель XII века, племянник папы Евгения III.
 Грациано, Джованни (более известный как Григорий VI; ?—1048) — папа римский с 5 мая 1045 по 20 декабря 1046 года.
 Грациано, Клаудио (род. 1953) — итальянский генерал.
 Грациано, Майкл (род. 1967) — американский ученый и писатель-романист.
 Грациано, Рокки (1922—1990) — американский боксёр-профессионал середины XX-го века, чемпион мира в среднем весе.
 Грациано, Франческо (более известный как Грациан; XI век—1150) — монах-правовед XII века.

Составные фамилии 
 Грациано да Силва, Жозе (род. 1949) — высокопоставленный функционер ООН, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Топонимы 
 Капо-Грациано — археологическая культура, существовавшая на Эолийских островах (ныне Италия) в период 1800—1400 гг. до н. э.

См. также 
 Гвидо ди Грациано (XIII век) — средневековый итальянский художник.